Архип Иванович Ручкин (19 апреля 1898, дер Низовка, Саратовская губерния — 8 ноября 1979, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года).

Биография 
Архип Иванович Ручкин родился 19 апреля 1898 года в деревне Низовка ныне Самойловского района Саратовской области.

Первая мировая и гражданская войны 
В 1917 году был призван в ряды Русской императорской армии, после чего был направлен рядовым на Румынский фронт.

В октябре 1918 года вступил в ряды РККА, после чего был направлен красноармейцем в Вольский запасной батальон, а затем в Чрезвычайный заградительный отряд № 2 особого отдела 9-й армии. С июня 1919 года, находясь на должностях командира взвода 201-го стрелкового полка, младшего командира и командира взвода 473-го пограничного полка, принимал участие в боевых действиях на Южном фронте против войск под командованием генерала А. И. Деникина.

В апреле 1920 года был назначен на должность командира взвода в составе Орловских пехотных курсов. В июне того же года после мобилизации курсов Ручкин был направлен во 2-ю Московскую бригаду курсантов, после чего принимал участие в боевых действиях на Южном фронте против войск под командованием генерала П. Н. Врангеля, а затем — в боевых действиях на территории Эстонии и в советско-польской войне.

В августе 1920 года был направлен на учёбу с одновременным назначением на должность командира взвода Орловских пехотных, а затем 7-х Армавирских пехотных курсов, после окончании которых в июле 1921 года был назначен на должность командира взвода на этих же пехотных курсах.

Межвоенное время 
В сентябре 1922 года был направлен на учёбу в Высшую военную объединённую школу Западного фронта, а затем на повторные курсы этого же фронта. После окончания учёбы с апреля 1923 года Ручкин служил в 11-м стрелковом полку (4-я стрелковая дивизия, Белорусский военный округ) на должностях командира взвода и исполняющего должности помощника начальника пулемётной команды и помощника начальника пулемётной роты. С мая по июнь 1924 года исполнял должность начальника пулемётной команды 5-й корпусной школы по подготовке младшего комсостава. В 1928 году окончил курсы усовершенствования комсостава «Выстрел» и в мае 1929 года был назначен на должность командира пулемётной роты и помощника начальника штаба 23-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия).

В 1931 году вступил в ряды ВКП(б) и в апреле того же года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в 1934 году был назначен на должность начальника штаба 103-го стрелкового полка (35-я стрелковая дивизия), а с февраля 1935 года служил в штабе ОКДВА на должностях помощника начальника 3-го отделения, старшего помощника начальника 1-го отделения 1-го отдела и начальника 3-го отделения этого же отдела.

В октябре 1938 года был назначен на должность преподавателя общей тактики, а в апреле 1941 года — на должность преподавателя кафедры службы штабов Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
В октябре 1941 года Ручкин был назначен на должность начальника оперативного отдела оперативной группы линии обороны Орловского военного округа, в феврале 1942 года — на должность помощника и старшего помощника начальника оперативного отдела Западного направления, в мае — на должность старшего помощника начальника оперативного отдела Западного фронта, с июня — заместитель по ВПУ начальника оперативного отдела штаба фронта.

С сентября 1942 по апрель 1943 года состоял для особых поручений при заместителе Верховного Главнокомандующего Красной Армией в ходе уничтожения группировки противника, находившейся в окружении под Сталинградом, а с января 1943 года на Воронежском фронте принимал участие в ходе подготовки и проведения Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных операций.

В апреле 1943 года Архип Иванович Ручкин был назначен на должность генерала для особых поручений Генерального штаба Красной Армии, после чего принимал участие в ходе подготовки и проведении Донбасской и Мелитопольской наступательных операций Южного и Юго-Западного фронтов вплоть до выхода войск фронтов ко Днепру.

С 8 февраля 1944 года исполнял должность командира 31-го гвардейского стрелкового корпуса, который принимал участие в ходе Никопольско-Криворожской, Одесской и Березнеговато-Снигиревской наступательных операций. В мае того же года был назначен на должность командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса, участвовавшего в ходе Белорусской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской и Режицко-Двинской наступательных операций. В конце июня корпус прорвал оборону противника северо-западнее Витебска и за последующие два дня последующего наступления прошёл с боями на глубину 20-40 км, выйдя к реке Западная Двина. Вскоре во время Полоцкой операции корпус штурмом освободил Полоцк, важный укреплённый узел. Во время Шяуляйской операции корпус под командованием Ручкина освободил город Зарасай и вскоре вышел к реке Муша западнее города Биржай.

С декабря 1944 года временно исполнял должность заместителя командующего войсками 4-й ударной армией, после чего принимал участие в ходе подготовки и проведения наступательных боевых действий на реке Вента и под Мемелем. В феврале 1945 года был вновь назначен на должность командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса, который вскоре принимал участие в ходе боевых действий против группировки противника, блокированной на Курляндском полуострове.

Послевоенная карьера 
После окончания войны находился на прежней должности. В октябре 1945 года был назначен на должность заместителя командующего войсками Прибалтийского военного округа по вузам, а в декабре 1946 года — на должность командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса.

В июне 1950 года был направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в августе 1951 года был назначен на должность помощника главнокомандующего Центральной группы войск, в июне 1954 года — на должность генерала-инспектора общевойсковых соединений Главной инспекции Министерства обороны СССР, в апреле 1955 года — на должность заместителя генерал-инспектора Инспекции Сухопутных войск, в июне 1956 года — на должность старшего военного советника командующего войсками военного округа Национальной народной армии ГДР, а в марте 1959 года — на должность старшего преподавателя кафедры оперативного искусства Военной академии Генерального штаба.

Генерал-лейтенант Архип Иванович Ручкин в январе 1961 года вышел в отставку. Умер 8 ноября 1979 года в Москве.

Награды 
 Орден Ленина;
 Три ордена Красного Знамени;
 Два ордена Суворова 2 степени;
 Орден Богдана Хмельницкого 2 степени;
 Медали.

Воинские звания 
 Генерал-майор (19 января 1943 года);
 Генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года).

Литература 

Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС